Jméno a příjmení František Brabec má více nositelů:

 F. A. Brabec (* 1954) – český režisér a kameraman
 František Brabec (1905–1992) – český ekonom, profesor na Českém vysokém učení technickém v Praze
 František Brabec (1926) (1926–???) – český autor geografických a kartografických dokumentů